Anghelescu ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Anghelescu (* 1961), rumänische Geigerin
 Gheorghe Anghelescu (1934–2008), rumänischer Admiral
 Giulia Anghelescu (* 1984), rumänische Pop-/Dance-Sängerin und DJ an den Radiostation Pro FM in Rumänien
 Marcel Anghelescu (1909–1977), rumänischer Schauspieler